Back from the Grave – album dei Grave del 2002
 Back from the Grave – collana di compilation di brani di garage rock
 Back from the Grave – primo album della collana di album discografici di genere garage rock degli anni sessanta